Auguste Bellynck (1814-1877), prêtre et botaniste belge.
 Lise Bellynck (née en 1976), actrice française.